Příjmení Groth nosí více významných osobností:

 Annette Grothová (* 1954) – německá levicová politička
 Samuel Groth (* 1987) – australský profesionální tenista
 Steffen Groth (* 1974) – německý herec a režisér
 Sylvester Groth (* 1958) – německý herec a zpěvák (tenor)